Mushtaq Ahmed (1928-2011) – hockeista su prato pakistano
 Mushtaq Ahmed (1956) – hockeista su prato pakistano
 Mushtaq Ahmed (1970) – crickettista pakistano